Német vizsla, drótszőrű német vizsla, kutyafajta, német neve Deutsch Drahthaar, FCI-szám: 98, csoport: 7, szekció 1, típus: 1.1
 Német vizsla, rövidszőrű német vizsla,  kutyafajta, német nevén Deutsch Kurzhaar, FCI-szám: 119, csoport: 7, szekció 1, típus: 1.1
 Német vizsla, szálkásszőrű német vizsla, kutyafajta, német nevén Deutsch Stichelhaar,  FCI-szám: 232, csoport: 7, szekció 1, típus: 1.1
(A vizslafajták közül vannak olyan németországiak is, amik nem viselik a nevükben a „német” szót: pudelpointer, weimari vizsla.)